Giovanni Attanasio ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Attanasio (Schauspieler, 1872) (1872–1955), italienischer Schauspieler 
 Giovanni Attanasio (Schauspieler, 1928) (1928–1988), italienischer Schauspieler